Příjmení Dupuis nosí více významných osobností:

 Jacques Dupuis (1923–2004) – belgický jezuitský kněz
 Louis-Savinien Dupuis (1806–1874) – francouzský římskokatolický kněz
 Roy Dupuis (* 1963) – kanadský herec